Голицын, Борис:
 Голицын, Борис Александрович (1880—1947) — общественный и политический деятель, член Государственной думы от Владимирской губернии.
 Голицын, Борис Алексеевич (1654—1713) — политик времён царевны Софьи и Петра Великого, руководитель Приказа Казанского дворца, воспитатель юного Петра I («дядька царя»)
 Голицын, Борис Андреевич (1766—1822) — русский военачальник, генерал-лейтенант времён наполеоновских войн.
 Голицын, Борис Борисович (1862—1916) — русский физик, геофизик, сейсмолог, изобретатель электромагнитного сейсмографа, академик Петербургской Академии наук.
 Голицын, Борис Владимирович (1769—1813) — русский военачальник, генерал-лейтенант времён наполеоновских войн, владелец подмосковной усадьбы Вязёмы.
 Голицын, Борис Дмитриевич (1819—1878) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Голицын, Борис Фёдорович (1821—1898) — русский военачальник, генерал-лейтенант, тайный советник и обер-егермейстер.